Инненайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Мольсем. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав кантона Оберне (округ Селеста-Эрстен).

Географическое положение 

Коммуна расположена на расстоянии около 390 км на восток от Парижа и в 17 км юго-западнее Страсбура.

Площадь коммуны — 6,24 км², население — 1027 человек (2006) с тенденцией к росту: 1126 человек (2013), плотность населения — 180,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1127 человек, в 2012 году — 1132 человека, а в 2013-м — 1126 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 734 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 567 были экономически активными, 167 — неактивными (показатель активности 77,2 %, в 1999 году — 74,6 %). Из 567 активных трудоспособных жителей работали 544 человека (280 мужчин и 264 женщины), 23 числились безработными (15 мужчин и 8 женщин). Среди 167 трудоспособных неактивных граждан 63 были учениками либо студентами, 62 — пенсионерами, а ещё 42 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки